Golowkino () ist ein russischer Ortsname:
 Golowkino, Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Nemonien, 1938–1946 Elchwerder, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Golowkino (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Golowkino (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow 
 Golowkino (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Golowkino (Uljanowsk), Dorf in der Oblast Uljanowsk